Nordiska Blåbands- och Blå kors-rådet är ett samarbetsorgan för den nordiska Blåbandsrörelsen:
Blái Krossur, Färöarna
Blå Kors, Danmark
Blå Kors Norge
Finländska Blå Bandet
Sveriges Blåbandsförbund

Nykterhetsrörelser i Europa
Blåbandsrörelsen
Organisationer
Nordiskt samarbete